Okręty US Navy o nazwie USS "Bonito" pochodzącej od bonito ryby z grupy tuńczyków: 
 "Bonito" został nabyty przez Marynarkę 25 maja 1846 i wszedł do służby 30 maja 1846. Często nieprawodłowo nazywany "Bonita".
 Bryg zaangażowany w handel afrykańskimi niewolnikami, który został przechwycony 10 października 1860 był identyfikowany zarówno jako "Bonita" jak i "Bonito". Nigdy nie wszedł jednak do służby w Marynarce.

 Zobacz też USS "Bonita"

Bonito